

Чистополь — село, Успенський район, Павлодарська область

Чистополь — місто, районний центр, Татарстан